Zona franca — modalidade de zona econômica especial
 Porto Franco — município no estado do Maranhão, Brasil
 Botuverá — antiga denominação do município no estado de Santa Catarina, Brasil

Desambiguações de topônimos